Jainesia är ett släkte av svampar. Jainesia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Jainesia